Toni Ketelä (ur. 16 marca 1988) – fiński biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Toni Ketelä pojawił się 15 grudnia 2006 roku w Vuokatti, gdzie w zawodach Pucharu Kontynentalnego zajął 98. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Nigdy nie wziął udziału w mistrzostwach świata juniorów. W 2011 roku wystąpił jednak na mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää, zajmując siedemnaste miejsce w sprincie stylem dowolnym. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 13 marca 2011 roku w Lahti, zajmując 50. miejsce w sprincie klasykiem. Pierwsze punkty wywalczył blisko rok później, 4 marca 2012 roku w tej samej miejscowości, plasując się na czternastej pozycji w tej samej konkurencji. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanął 17 stycznia 2015 roku w Otepää, gdzie zajął trzecie miejsce w sprincie stylem klasycznym. Wyprzedzili go jedynie dwaj reprezentanci Norwegii: Tomas Northug oraz Ola Vigen Hattestad. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2014/2015. W 2013 roku brał udział w mistrzostwach świata Val di Fiemme, gdzie w swojej koronnej konkurencji zajął ósme miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Fińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988